De PDC World Cup of Darts 2021 was de elfde editie van de PDC World Cup of Darts. Het toernooi wordt gehouden in de Sparkassen-Arena in Jena, Duitsland.

Wales was de titelhouder. Schotland wist deze editie te winnen.

Prijzengeld 
Evenals in 2020 bedroeg het prijzengeld £ 350.000.

Opzet van het toernooi 
In de World Cup of Darts spelen darters niet individueel, maar in duo's die uitkomen voor het land van hun nationaliteit. In de verschillende fases van het toernooi gelden verschillende regels om een ronde verder te komen.

Eerste ronde: Een duo-wedstrijd (best of 9 legs).
Tweede ronde, kwartfinale en halve finale: Het eerste team dat twee wedstrijden wint gaat een ronde verder. De darters spelen eerst twee individuele wedstrijden (best of 7 legs). Wanneer beide landen een wedstrijd winnen wordt er een beslissende duo-wedstrijd (best of 7 legs) gespeeld.
Finale: Het eerste team dat 3 wedstrijden wint is kampioen. De teams spelen eerst twee individuele wedstrijden, dan een duo-wedstrijd en vervolgens nog maximaal twee individuele wedstrijden (indien er nog geen beslissing is gevallen).

Deelnemende teams 
Aan het toernooi deden 32 landen mee, waarbij elk land werd vertegenwoordigd door twee darters. De top 8-landen van de wereld hadden een geplaatste status in het toernooi. De overige 24 landen waren in de eerste ronde ongeplaatst. De landen en spelers in de volgende tabel waren vertegenwoordigd in het toernooi.

Deelnemende landen ''

Speelschema

Statistieken per speelronde

Tweede ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen 

2021
Darts in 2021
Dartswedstrijd in Duitsland
Darts